Cave Spring může být:

 Cave Spring (Arkansas) – město v Arkansasu
 Cave Spring (Georgie) – město v Georgii
 Cave Spring (Virginie) – obec ve Virginii